Csehország
 Hřebeny (más néven Hřebeny Brd vagy Brdské Hřebeny), hegy, a Brdy-hegység része
 Hřebeny, Josefov településrésze a Sokolovi járásban